Savoj Bolaq est le nom d'une ville à l'ouest de Téhéran, Iran.
Savoj Bolaq était l'ancien nom de la ville de Mahabad en Iran.